Tanto-Zinze, também chamada de Tando-Zinze ou Zenze, é uma vila e comuna angolana que se localiza na província de Cabinda, pertencente ao município de Cabinda.

Ver também  
Comunas de Angola

Cabinda (município)
Vilas de Angola
Comunas da província de Cabinda